Okręty US Navy o nazwie USS  "Endurance":

 Pierwszy  "Endurance" (AMc-77) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Był w służbie w latach 1941-1945.
 Drugi "Endurance" (ARDM-3) był pomocniczym suchym pływającym dokiem naprawczym bez własnego napędu. Był w służbie w latach 1944-1995.
 Trzeci "Endurance" (AM-435) był trałowcem, który był w służbie w latach 1954-1972.

Endurance